Main je lahko:
 Main (priimek)
 Main (krater)
 Main River

Glej tudi 
 Mains
 Mane